Сип () — рід хижих птахів родини яструбових (Accipitridae) ряду Соколоподібні (Falconiformes). 
 СІП — тип проводу.
SIP () — протокол встановлення сесії.

Див. також
 Метанові сипи